

Astronomia 
 6413 Iye – asteroide della fascia principale

Codici 
 IYE – codice vettore ICAO di Yemenia

Geografia 
 Iye – città dello stato di Ekiti (Nigeria)